Карл Авґуст Тавастшерна ( або  13 травня 1860, Анніла — 20 березня 1898, Порі) — фінляндський поет, прозаїк; перший представник сучасної реальної школи у Фінляндії. Писав шведською мовою.

Життєпис 
Народився 13 травня 1860 в Анніле, (близько Міккелі, територія сучасної Фінляндії). 

 Родина 

Дружина: акторка Augusta Vilhelmina Gabriella Kindstrand (народилася в Стокгольмі 24 вересня 1868, померла там же 14 червня 1946). Шлюб був узятий 6 червня 1891 в Sundsvall. 

Помер бездітний 20 березня 1898 в Порі, від пневмонії.

Творчість 
1886 — написаний роман «Barndomsvänner» («Друзі дитинства»), що став першим реалістичним романом у шведо-фінській літературі і першим досвідом художньої прози письменника. Роман «Hårda tider» («Важкі часи», 1891) — найбільш зрілий твір Карла Тавастшерна і кращий історичний роман свого часу. «Kvinnoregemente» («Жіночий полк», 1894) став другим великим романом письменника, що відображає фінське народне життя. 

Особливо плідними стали для письменника 90-ті роки XIX століття, коли він в основному жив за кордоном: з 1891 з 1898 побачили світ 14 його книг — поезія, проза, драматургія. 

Автобіографічна повість «Lille Karl» ( «Маленький Карл», 1897), що відрізняється тонким психологічним малюнком, вважається белетристичним шедевром Карла Тавастшерни. З віршів письменника кращі увійшли до IV-ї збірки «Dikter» («Вірші», 1896).

Оцінка творчості 
Карл Тавастшерна поклав край пануванню епігонів Есаяса Теґнера і Захаріаса Топеліуса, давши реалістичне зображення життя фінського народу, особливо селянства, яке все ще оспівували як «патріархальне», ігноруючи його становище, що змінилося. Реалізм Карла Тавастшерни, однак, не вільний від імпресіонізму, а психологізм часом дуже суб'єктивний .

Літературні праці 

 Judith och Holofernes: historiskt skådespel i 4 akter och 8 tablåer med sång och melodrama. Edlund, Helsingfors 1880 
 För morgonbris: dikter («До ранкового вітерцю»; збірка віршів). PH Beijer, Helsingfors 1883, 3. painos Schildt, Helsingfors 1919. 
 Nya vers: Vuxen för hemmet; Fågelfri derute i verlden; Från pojkåren. Bonnier, Stockholm 1885 
 Barndomsvänner: ett nutidsöde ( «Друзі дитинства»), del 1-2, romaani. Söderström, Borgå 1886 2. painos 1887, 3. painos Schildt, Helsingfors 1924, uusi painos Schildt, Helsingfors 1988 (ilmestyi Kari Jalosen suomentamana nimellä Lapsuudenystävät, Karisto 1985). 
 En inföding («Тубілець»; роман). Söderström, Borgå 1887. 
 Ett missforstand («Непорозуміння»). 
 I förbindelser («Зобов'язання»). Söderström, Borgå 1888, 2. painos Schildt, Helsingfors 1920. 
 Jultomten: vers och prosa, af Karl A. Tavaststjerna et al. Wickström, Helsingfors 1888. 
 Affärer: skådespel. Söderström, Borgå 1890. 
 Dikter i väntan. Söderström, Borgå 1890. 
 Marin och genre. Söderström, Borgå 1890. 
 Fyra dramatiska småstycken. Söderström, Helsingfors 1891. 
 Hårda tider: berättelse från Finlands sista nödår («Важка година», роман; змалювання селянського життя в епоху голоду 1867). Söderström, Helsingfors 1891, 2. painos Schildt 1914 uudet painokset Söderström 1961, 1991 (ilmestyi Juhani Ahon suomentamana nimellä Kovina aikoina: kertomus Suomen viimeisten nälkävuosien ajoilta, WSOY 1892). 
 Mot hemmet: ett halfglömdt julminne. Hufvudstadsbladet, Helsingfors 1892. 
 Unga år: noveller. Hagelstam, Helsingfors 1892. 
 I förbund med döden: novell. Bonnier, Stokholm 1893, uusi painos Schildt, Helsingfors 1925. 
 Korta bref från en lång bröllopsresa. illustreradt omslag af Viktor Andrén. Bonnier, Stokholm 1893. 
 Kapten Tärnberg: med flera berättelser ( «Капітан Тернберг»). Bonnier, Stockholm 1894. 
 Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden 1-2 («Жіночий полк»). Bonnier, Stokholm 1894. 
 Korta bref från hemmets lugna härd. Edlund, Helsingfors 1895. 
 Dikter. W. Hagelstam, Helsingfors 1896, 2. painos 1919. 
 En patriot utan fosterland: Anteckningar från det Finland som varit («Патріот без батьківщини»). Söderström, Helsingfors 1896, 2. painos 1898. 
 Laureatus: Epopé i tretton sånger jämte en samling efterlämnade lyriska dikter ( «Увінчаний», поема). Bonnier, Stockholm 1897, Schildt, Helsingfors 1924 
 Lille Karl   : En gosses roman, berättad för stora och små («Маленький Карл»). C. & E. Gernandt, Stockholm 1897, 2. painos Schildt 1919. 
 «Muru»: Huvinäytelmä yhdessä näytöksessä; suomentanut Anni Levander. Näytelmäkirjallisuutta 34. Telén, Kuopio 1899. 
 Efter kvällsbrisen   : Efterlämnade skrifter på vers och prosa. C. & E. Gernandt, Stockholm 1899. 
 Valikoima runoelmia; suomentanut Walter Juva. Yrjö Weilin, Helsinki 1904. 
 Dikter i urval («Вірші»). Söderström, Helsingfors 1905. 
 Valda noveller. Victor Hoving, Helsingfors 1913. 
 Suomenlahden salaisuus; suomentanut Urho Kivimäki. WSOY 1918. 
 Dikter i urval, del 1-2. Söderström, Helsingfors 1919. 
 Brev till Nixe, utgiven av Gabrielle Tavaststjerna. Schildt, Helsingfors 1924. 
 Samlade skrifter 1-10. Schildt, Helsingfors 1924; Bonnier, Stockholm 1927. 
 Brev till Diana (Aline Borgström), utgiven och kommenterade av Greta von Frenckell-Thesleff. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1966. 
 Valitut teokset; Lapsuudenystävät, Kovina aikoina, Pikku Karl, suomentajat Kari Jalonen ja Juhani Aho. Karisto 1975.

Див. також 
 Література Фінляндії

Посилання 
 Карл Тавастшерна в літературному довіднику

Примітки

Література 
 Samlade skrifter, 10 vls. - Stockholm, 1924. 
 Söderhjelm W. Karl August Tavastjerna, D. 1-2 (Skrifter 1-2). - Stockholm, 1924. 
 Kihlmann E. KA Tavastjerna's diktning. - Stockholm, 1926. 
 Rørdam V. Svensk Literatur. - København, 1911. 
 Landquist J. Modern Svensk literatur i Finland. - Stockholm, 1929. 

Шведськомовні письменники
Статті з джерелами з Вікіданих
Поети XIX століття
Фінські поети
Поети за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Письменники XIX століття
Фінські письменники
Письменники за алфавітом
Померли 1898
Померли 20 березня
Народились 1860
Народились 13 травня